Run est un mot anglais signifiant «  » ou « courir ». En informatique, il signifie aussi « exécuter » une routine ou un programme.

Toponyme 

 Run, rivière néerlandaise du Brabant-Septentrional ;
 Run, île des îles Banda dans l'archipel des Moluques ;
 Buck Run, census-designated place du comté de Schuylkill en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Œuvres

Musique 
 , single du groupe irlandais Snow Patrol tiré de l'album  (2003) ;
  ,  de Leona Lewis tiré de l'album  ;
  (ou ), single des Gnarls Barkley (2008) ;
 , single des Foo Fighters issu de l'album .

Cinéma 
 Run, film américain réalisé par  sorti en 1991 ;
 Run, film d'action indien réalisé par Jeeva sorti en 2004 ;
 Run, film franco-ivoirien réalisé par Philippe Lacôte sorti en 2014 ;
 Run, film d'horreur américain réalisé par Aneesh Chaganty et dont la sortie est prévue en 2020.

Télévision 
 Run, série américaine diffusée sur HBO depuis 2020.

Personnalité 
 Run, pseudonyme d'un auteur de bande dessinée, illustrateur et réalisateur français.

Autres 
Run désigne aussi notamment :
 Run, programme informatique qui interprète, en ligne de commande, différents ordres rattachés aux systèmes d'exploitation Windows ;
 Run, figure de Stunt ;
 Run, point marqué au cricket.

Code 
RUN ou run peut signifier :
 RUN, Aéroport de La Réunion Roland-Garros, le principal aéroport de l'île de La Réunion, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 run, le kirundi, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
RUN est un sigle qui peut signifier :
 Radio universitaire namuroise, une radio associative francophone belge émettant de Namur.

Code IATA des aéroports